Il doppio del torneo di tennis Citizen Cup 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario e Helena Suková 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (campionesse)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (finale)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Elena Brjuchovec /  Leila Meskhi (quarti di finale)

 Michelle Jaggard-Lai /  Eva Pfaff (primo turno)
 Rachel McQuillan /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Catarina Lindqvist-Ryan /  Katerina Maleeva (primo turno)
 Patricia Tarabini /  Andrea Temesvári (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1991